162 км, 162-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Киргизия 
 162 км — пассажирская платформа, Киргизская железная дорога. Код 716912.

Россия 
 162 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, линия Ожерелье — Мшанка. Код 228826
 162 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога, Домашовское сельское поселение, городской округ Сельцо, Брянская область. Код 178932
 162 км — путевой пост, Западно-Сибирская железная дорога, Алтайский край. Код 840823
 162 км — недействующий остановочный пункт, Западно-Сибирская железная дорога, Лозовской сельсовет, Баганский район, Новосибирская область. Код 837515
 162 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 813239

Узбекистан 
 162 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога, Турткуль, Избасканский район, Андижанская область. Код 741810

Украина 
 162 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, Новомосковский район, Днепропетровская область. Код 452136

Луганская область 
 162 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога, Суходольск, Краснодонский городской совет. Код 504947